Urup (rzeka) – dopływ Kubania
 Urup (wyspa) – wyspa w archipelagu Wysp Kurylskich
 Urup (cieśnina)
 Urup (góra)
 Urup (wieś)